Пловдивский университет имени Паисия Хилендарского () — ведущее культурное, образовательное и научное учреждение в Болгарии, крупнейший университет на юге Болгарии и второй по величине в стране после Софийского университета Святого Климента Охридского. Носит имя Паисия Хилендарского, основоположника Болгарского национального возрождения XIX века.

История 
Основан в 1961 году как Высший педагогический институт естественных и математических наук. В 1972 году стал университетом.

Корпуса университета расположены в нескольких местах города: Ректорат (в центре города — ул. Царя Асена, 24), Новый корпус (в южной части — бул. Болгария, 236), корпус на ул. К. Пеева возле ректората), корпус биологического факультета (в Старом городе, рядом со Старым театром). Филиалы университета открыты в городах Смолян и Кырджали.

Сегодня Пловдивский университет «Паисий Хилендарский» готовит студентов более чем по 60 специальностям в области естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук. В Пловдивском университете работает более 900 преподавателей и сотрудников, из которых 550 высококвалифицированных штатных преподавателей — 30 профессоров, 160 доцентов, 360 ассистентов. Более 8000 студентов очной формы обучения и около 5000 студентов заочной формы обучения на 9 факультетах.

Факультеты 
 Биологический факультет
 Факультет «Экономические и социальные науки»
 Факультет математики и информатики
 Педагогический факультет
 Физический факультет
 Филологический факультет
 Философский и исторический факультет
 Химический факультет
 Юридический факультет

В университете есть библиотека, издательство, информационный центр, специализированные лаборатории, языковые классы, мультимедийные и компьютерные классы, центр дистанционного обучения, центр профориентации, исследовательский отдел, спортивный центр, учебный театр, технические центры, сервисные и сервисные центры. Университет поддерживает активные международные контакты практически со всеми странами Европы, США и странами Азии и Африки.

Почётные доктора Пловдивского университета 
 Анчелотти, Карло
 Бонев, Христо
 Додунеков, Стефан
 Кендеров, Петр
 Сендов, Благовест
 Стоичков, Христо
 Юхновский, Иван

Известные преподаватели и выпускники 
 Арсений (Лазаров)
 Габриэль, Мария
 Габдулхаев, Билсур Габдулхаевич
 Георгиева, Елена
 Даскалов, Христо
 Захариева, Екатерина
 Илчев, Пётр
 Пантев, Андрей
 Любен Станев
 Тошев, Юрий

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1961 году в Болгарии
Университеты Пловдива